Lista 594 gmin w departamencie Meurthe i Mozela we Francji.

(CUN) Communauté urbaine du Grand Nancy, utworzone w 1995.

Gminy we Francji